Scooby-Doo! Mystery Adventures — это сборник обучающих видеоигр, разработанных компанией Learning Company.

Содержание 
В набор входят «Скуби-Ду: Приключения в городе-призраке», «Скуби-Ду: Призрак рыцаря» и «Скуби-Ду: Проклятие Сфинкса».

Оценки 
Согласно PC Data, только за 2001 год розничные продажи «приключения в городе-призраке» в Северной Америке достигли 93 766 единиц, в то время как «призрак рыцаря» за тот же период было продано 81 154, а «проклятие сфинкса» — 62 514. Только в Соединённых Штатах было продано 290 000 копий игры «призрак рыцаря», и к августу 2006 года было заработано чуть более 5,9 миллионов долларов. В то время Edge поставил игру на 67-е место среди самых продаваемых компьютерных игр в стране, выпущенных с января 2000 года. Серия в целом была продана тиражом 1,4 миллиона экземпляров за тот же период времени, это сподвигло окрестить игру как одну из самых здоровых франшиз" среди компьютерных играх.

В США к августу 2006 года компьютерные версии всех трёх игр были проданы тиражом от 100 000 до 290 000 экземпляров.

Примечания 

Компьютерные игры 2000 года
Детективные компьютерные игры
Квесты Point-and-click
Игры Scooby-Doo
Компьютерные игры, разработанные в США
Сборники компьютерных игр
Игры для Windows